Europese weg 5, een Europese weg in Ierland en Portugal
Voormalige Europese weg 5, een oude benaming voor de Europese weg 40 ondere andere doorheen België, Duitsland, Polen
E5 (Ecuador), een weg in Ecuador, op de Galapagoseilanden
E5 (metrolijn), een lijn van de metro van de Spaanse stad San Sebastian
Wandelroute E5, een Europese wandelroute
een Edison-schroefdraadmaat